(1926-1985), médecin américain,
 (1839-1906), journaliste australien.